Zhao – starożytne chińskie królestwo, jedno z siedmiu w Okresie Walczących Królestw
 Zhao (nazwisko) – popularne chińskie nazwisko, m.in.:
 Zhao Ziyang – chiński polityk
 Zhao Xue – chińska arcymistrzyni szachowa
 Zhao Chuandong – pilot wojskowy i astronauta
 Changpeng Zhao – chińsko-kanadyjski przedsiębiorca
 Admirał Zhao – Bohater drugoplanowy serialu animowanego Awatar: Legenda Aanga